Greenhorn pode referir-se a:

Greenhorn (Califórnia)
Greenhorn (Oregon)

Desambiguações de topônimos